Voici une liste de mines situées en Chine.

Notes et références

Voir aussi 
Listes de mines en Asie
Listes de mines

Mine